Екатерина Чернышёва: Чернышёва, Екатерина Андреевна (1715—1779) — русская дворянка.
 Чернышёва, Екатерина Николаевна (1935—2022) — советский и российский художник-живописец.